Техек () — озеро на территории Нунавут в Канаде. Расположено севернее озера Бейкер.

Одно из больших озёр Канады — площадь водной поверхности 455 км², с островами — 488 км². Высота над уровнем моря — 133 метра. Озеро сложной формы, напоминающей перевёрнутую букву Т.

Питание от малых рек и озёр, сток из озера в реку , которая впадает в залив Честерфилд Гудзонова залива.

Примечания 

Бассейн Гудзонова залива
Озёра Нунавута